Schizopus är ett släkte av skalbaggar. Schizopus ingår i familjen Schizopodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Schizopus